

Patronyme 

 Catherine Ringer (née en 1957), chanteuse et actrice française, membre des Rita Mitsouko, fille de Sam Ringer ;
 Ginger Ringer (née en 1984), actrice française, fille de Catherine Ringer ;
 Noah Ringer (né en 1997), acteur américain ;
 Olivier Ringer, réalisateur, scénariste et producteur belge ;
 Paul Ringer (né en 1948), rugbyman gallois ;
 Sam Ringer (1918-1986), peintre français, père de Catherine Ringer ;
 Sydney Ringer (1836-1910), scientifique britannique, qui a donné son nom au liquide de Ringer ;
 Yves Ringer, scénariste, producteur et auteur belge ;

Culture 

 Ringer, film de Carlo Gustaff avec Joseph Bologna sorti en 1996.
 Ringer, série américaine avec Sarah Michelle Gellar.

Voir aussi 
 
 
Patronyme anglais
Patronyme français